Enrico Platé — швейцарская команда Формулы-1, полное название Scuderia Enrico Platé, созданная Энрико Плате. В сезоне , в связи с финансовыми трудностями, команда ограничила своё участие в гонках подготовкой автомобиля для Туло де Граффенрида, и прекратила своё существование в 1954 году, после того как Энрико Плате погиб во время гонки формулы Formula Libre в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Результаты в гонках Формулы-1 

Команды Формулы-1